Mandello del Lario – comune italiano in provincia di Lecco.
Mandello Vitta – comune italiano in provincia di Novara.